De VHKP (Vereniging van hoger KLM personeel) is een Nederlandse vakvereniging.

De vereniging is bedoeld voor hoger KLM-personeel. De vereniging vertegenwoordigt haar leden onder andere bij cao-onderhandelingen en is vertegenwoordigd in de ondernemingsraad.

Externe link
Officiële website

Nederlandse vakbond